Fort Gaines peut désigner :

 un fort historique des États-Unis en Alabama
 une ville américaine en Géorgie